Rotholz steht für:

 Rotholz, verschiedene Baumarten mit rötlichem Kernholz

dem Namen nach:
 Rotholz (Gemeinden Buch, Strass), Ort in den Gemeinden Buch in Tirol und Strass im Zillertal, Tirol
 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz, Schloss Rotholz in Strass, Tirol
 Rotholz (Holzkohle), Produkt bei der Herstellung von Holzkohle
 Chinesisches Rotholz, Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides)
 Kalifornisches Rotholz, Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens)
 Rotholz (Nadelhölzer), auffallend rote Zonen im Holz von Nadelhölzern
 Rotholz (Handelsbezeichnung), Handelsbezeichnung für Kiefernholz

Rotholz ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Ekert-Rotholz (1900–1995), deutsche Schriftstellerin
 Heinz Rotholz (1921–1943), deutscher Arbeiter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Lotte Rotholz (1921–1943/1945),  Opfer des Holocaust
 Siegbert Rotholz (1919–1943), Opfer des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Rothholz
 Rodholz